Појам Роберт Нормандијски може да се односи на:
 Роберт I Нормандијски,
 Роберт II Нормандијски,